У́лица 8 Ма́рта — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица 8 Марта — улица в Барнауле.
 Улица 8 Марта — улица в Брянске.
 Улица 8 Марта — улица в Великом Новгороде.
 Улица 8 Марта — улица во Владимире.
 Улица 8 Марта — улица в Воткинске.
 Улица 8 Марта — улица в Грозном.
 Улица 8 Марта — улица в Егорьевске.
 Улица 8 Марта — улица в Екатеринбурге (в прошлом такое название носили также ещё 2 улицы: Бисертская ул. и часть ул. Дарвина).
 Улица 8 Марта — улица в Иванове.
 Улица 8 Марта — улица в Ижевске.
 Улица 8 Марта — улица в Костроме.
 Улица 8 Марта — улица в Курске.
 Улица 8 Марта — улица в Липецке.
 Улица 8 Марта — улица в Люберцах.
 Улица 8 Марта — улица в Миассе.
 В Москве:
 Улица 8 Марта (районы Аэропорт и Савёловский)
 Улица 8 Марта (район Внуково)
 Улица 8 Марта (район Косино-Ухтомский)
 1-я улица Восьмого Марта
 4-я улица Восьмого Марта
 Улица 8 Марта — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица 8 Марта — улица в Новороссийске.
 Улица 8 Марта — улица в Ногинске.
 Улица 8 Марта — улица в Оренбурге.
 Улица 8 Марта — улица в Орле.
 Улица 8 Марта — улица в Пензе.
 Улица 8 Марта — улица в Ставрополе.
 Улица 8 Марта — улица в Тюмени.
 Улица 8 Марта — улица в Уфе.
 Улица 8 Марта — улица в Ярославле.

Республика Крым 
 Улица 8 Марта — улица в Феодосии.

Казахстан 
 Улица 8 Марта — бывшее название улицы Калдаякова в Алма-Ате.

Украина 
 Улица 8 Марта (Киев) — улица в Киеве.
 Улица 8 Марта (Мелитополь) — улица в Мелитополе.

Узбекистан 
 Улица 8 Марта (Ташкент) — улица в Ташкенте.

Примечания 

 3-08